miki
 Miki (miasto) (Japonia)
 Miki (Grecja)
 Myszka Miki
 Miki – polski samochodowy odbiornik radiowy

ludzie
 Miki Andō
 Miki Lewi
 Miki Zohar
 Takeo Miki